Brampton puede referirse a:

 Brampton, en Brampton, Inglaterra.
 Brampton, en Cumrlisle, Inglaterra.
 Brampton, en Derbyshire, Inglaterra.
 Brampton, en Cumbria, Inglaterra.
 Brampton, en Lincolnshire, Inglaterra.
 Brampton, en Norfolk, Inglaterra.
 Brampton, en Derbyshire, Inglaterra.
 Brampton, en South Yorkshire, Inglaterra.
 Brampton, en Suffolk, Inglaterra.

 Brampton, en Ontario, Canadá.